

Nom de famille 

 Catherine Erard (1928-2009), actrice française ;
 Jean Erard de Belle-Isle (1637-1704), officier de marine français ;
 Pierre Érard facteur de pianos et de harpes neveu de Sébastien Érard
 Sébastien Érard (1752-1831), facteur de pianos, de harpes et de clavecins.

Prénom 
 .
 .

Autres 
 Érard, une marque d'instruments de musique.
 Louis Erard, une entreprise suisse d'horlogerie.
 Rue Érard et impasse Érard à Paris.
 Salle Érard, une salle de concert à Paris.